Рене Жан Плевен (; , Ренн — , Париж) — французский политик и государственный деятель, дважды, с 12 июля 1950 года по 28 февраля 1951 года и с 10 августа 1951 года по 7 января 1952 года будучи премьер-министром Франции, возглавлял кабинет министров Четвёртой республики.

После изучения законодательства и политики в Париже, до 1939 года Рене Плевен работал директором британской телефонной компании. 

В 1940 году он присоединился к основанному Шарлем де Голлем патриотическому движению французов за национальную независимость Франции от фашистов — «Сражающаяся Франция». 

С 1941 года, под командованием генерала Шарля де Голля служил в качестве члена Французского национального комитета — правительства в изгнании, с 1943 года до своего возвращения во Францию в 1944 году входил в состав Французского комитета национального освобождения. Был главным организатором состоявшейся в начале 1944 года Браззавильской конференции.

Во Франции он занял пост министра колоний, а в ноябре 1944 года был министром финансов в кабинете де Голля. В кабинете министров Жоржа Бидо Рене Плевен получил пост министра обороны. 

В 1946 основал и возглавил партию  (ЮДСР).

На пике своей политической карьеры, с 1950 по 1952 год, Плевен был дважды премьер-министром Франции. 

С 1952 по 1954 год он снова был министром обороны Франции.

В 1958 году Рене Плевен был назначен министром иностранных дел Четвертой республики. 

С 1958 по 1969 год он был членом Европейского Парламента.

В 1969 году он был назначен министром юстиции Франции. 

С 1974 по 1976 год он был президентом Регионального совета Бретани.

Примечания

Ссылки 

 Рене Плевен 

Политики XX века
Правители Европы XX века
Правители XX века
Премьер-министры Франции
Министры иностранных дел Франции
Министры колоний Франции
Министры финансов Франции
Главы военного ведомства Франции
Министры юстиции Франции
Родившиеся в Ренне
Умершие в Париже
Депутаты Европарламента от Франции
Четвёртая французская республика